Peter Bosse ist der Name folgender Personen:

* Peter Bosse (Schauspieler) (1931–2018), deutscher Schauspieler, Moderator, Autor und Journalist
 Peter Bosse (Autor), deutscher Sachbuchautor 

Siehe auch:

 Pieter Philip van Bosse (1809–1879), niederländischer Staatsmann